Борис Зеленский: Зеленский, Борис Александрович (1914—1984) — советский художник-плакатист.
 Зеленский, Борис Витальевич (1947—2004) — советский и белорусский писатель-фантаст.